Insider werden genannt:
 Insider: ein Eingeweihter
 Insider (Film): ein Film von Michael Mann (1999)
 The Insider (Magazin): russisches Online-Magazin

Siehe auch:
 The Insider